Žofie Jagellonská (13. června 1522, Krakov – 28. května 1575, Schöningen) byla rodem polská princezna a sňatkem vévodkyně brunšvická.

Biografie 
Žofie se narodila jako druhá dcera (třetí potomek) polského krále Zikmunda I. Starého a jeho druhé manželky Bony Sforzy.

Ve dnech 22.–25. února roku 1556 se provdala za brunšvického vévodu Jindřicha II. Mladšího, jenž měl osm dětí z předchozího manželství s . Manželství s mužem starším o 33 roky zůstalo bezdětné. Po smrti manžela 11. července roku 1568 se stáhla na své majetky v Schöningen. Krátce nato se dostala do sporu se svým nevlastním synem Juliem o vládu ve vévodství; konflikt byl ukončen 17. ledna roku 1572 podpisem dohody o vládě. Julius však podmínky dohody nedodržel a v roce 1573 se Žofie musela obrátit o pomoc k císaři Maxmiliánovi II.

Na jaře roku 1570 roku Žofie konvertovala k luteránství. Byla jedinou luteránkou v celé Jagellonské dynastii.

Zemřela 28. května roku 1575 na svém sídle v Schöningen. Pochována byla v kostele Panny Marie ve Wolfenbüttelu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Małgorzata Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków – Poznań 1996, s. 509–520.
 Andrea Lilienthal, Die Fürstin und die Macht: welfische Herzoginnen im 16. Jahrhundert: Elisabeth, Sidonia, Sophia. Hannover 2007.
 Jan Pirożyński, Die Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel aus dem Hause der Jagiellonen (1522–1575) und ihre Bibliothek. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-polnischen Kulturbeziehungen in der Renaissancezeit. Wiesbaden 1992.
 Jan Pirożyński, Der internationale Korrespondentenkreis der Herzogin Sophie aus dem Hause der Jagiellonen (1522–1575). Ein Beitrag zur kulturellen Vermittlung einer polnischen Prinzessin. Popp, Dietmar; Suckale, Robert [Hrsg.]: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Nürnberg 2002.
 Jan Pirożyński, Die Rolle der Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel aus dem Hause der Jagiellonen angesichts der Habsburgischen Kandidatur für den polnischen Thron während des ersten Interregnums in Polen (1572–1574). Studia Austro Polonica (1996) 5, S. 59–80.
 Aleksander Przeździerecki, Jagiellonki polskie w XVI. wieku, t. I–V, Kraków 1880.

Externí odkazy 
 

Jagellonci
Polské princezny
Brunšvicko-lüneburské vévodkyně
Narození v roce 1522
Narození 13. července
Narození v Krakově
Úmrtí v roce 1575
Úmrtí 28. května
Pohřbení ve Wolfenbüttelu
Ženy